Мелащенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Мелащенко, Александр Петрович (род. 1978) — украинский футболист.
 Мелащенко, Назар Егорович (1907 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мелащенко, Николай Владимирович (1911—1998) — Герой Советского Союза.